Andrzej Morsztyn (zm. 1648) – podczaszy sandomierski
 Andrzej Michał Morsztyn (zm. 1752) – kasztelan biecki i sądecki
 Franciszek Morsztyn (zm. przed 10 września 1726 roku) – kasztelan radomski
 Hieronim Morsztyn (ok. 1581-ok. 1623) – poeta
 Jakub Władysław Morsztyn  (zm. 1729)  – wojewoda sandomierski
 Jan Andrzej Morsztyn (1621-1693) – poeta i polityk
 Jan Tomasz Morsztyn (zm. 1748) – kasztelan wiślicki, starosta skotnicki, starosta sieradzki
 Joachim Morsztyn (zm. po 1801) – starosta skotnicki, poseł na sejm koronacyjny 1764
 Krzysztof Morsztyn (zm. 1642) – starosta filipowski, działacz reformacyjny ariański
 Tobiasz Morsztyn (ok. 1624 – 1664) – burgrabia krakowski, łowczy wielki koronny, dyplomata, brat Jana Andrzeja Morsztyna
 Stanisław Morsztyn (ok. 1650-1725) –  żołnierz, polityk i poeta
 Stefan Aleksander Morsztyn (zm. pomiędzy 1738 a 1740) – dyplomata, konsyliarz województwa krakowskiego, starosta duninowski
 Zbigniew Morsztyn (ok. 1625-1689) – poeta, żołnierz, działacz ariański
- - -
 Izabela Elżbieta Czartoryska z d. Morsztyn (1671-1758) – arystokrata, babka Stanisława Augusta Poniatowskiego